Air Belgium steht für folgende belgischen Fluggesellschaften:

 Air Belgium (2016)
 Air Belgium (1979)